ЯП — многозначная аббревиатура:
 яп. — сокращённое обозначение японского языка.
 ЯП — язык программирования
 ЯПлакалъ — развлекательный интернет-портал и коллективный блог.

См. также 
  (значения)